Храм Калабша (также Храм Мандулиса) — древний египетский храм, который был первоначально расположен в Баб эль-Калабша (Ворота Калабша) приблизительно в 50 километрах к югу от Асуана.

Храм Калабша находился на западном берегу реки Нил в Нубии и был первоначально построен приблизительно в 30 до н. э во время раннего периода римского владычества над Египтом. Хотя храм был построен в правление Октавиана Августа, он никогда не был закончен. Храм был построен в честь Мандулиса (нубийский бог солнца) по типу храмов Аменхотепа II. Храм был длиной 76 метров и шириной 22 метра. Несмотря на то, что храм строился в римский период, его стиль выдержан в древнеегипетском тоне. На стенах храма Калабши есть несколько исторических надписей, таких как надпись наместника Египта Аврелия Безариона, вырезанная в 250 году, запрещающаяся появляться свиньям в храме.

Когда христианство было введено в Египте, храм использовался как церковь.

При помощи Германии храм Калабша был перенесен вместе с другими достопримечательностями во время строительства Асуанской плотины, чтобы защитить его от подъема уровня воды на озере Насер. Храм был перенесен на новое место, расположенное к югу от Асуанской плотины. Процесс переноса храма занял более двух лет. Храм Калабша сегодня «считается одним из лучших примеров египетской архитектуры в Нубии».

Галерея

Примечания

Литература 
 Lorna Oakes. Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land of the Pharaohs. Hermes House: Anness Publishing Ltd. 2003.
 Rosalie David. Discovering Ancient Egypt. Facts on File. 1993.
 Kamil Jill. Upper Egypt and Nubia: The Antiquities from Amarna to Abu Simbel. Egyptian International Publishing Company. 1996.
 Christine Hobson. Exploring the World of the Pharaohs: A Complete Guide to Ancient Egypt. Thames & Hudson. 1993 paperback.

Храмы Древнего Египта
Нубийская религия